Натуральне число 1879
 1879 рік до нашої ери
 1879 рік нашої ери